Einaudi:
 Editora Einaudi (Giulio Einaudi Editore), uma editora italiana fundada em 1933

Sobrenome 
 Giulio Einaudi
 Ludovico Einaudi
 Luigi Einaudi